Anthony C. Zboralski
 Bruno Zboralski
 Waldemar Zboralski – polski działacz ruchów LGBT